Maltschika (; auch Malchika) steht für:

 Maltschika (Dorf), bulgarisches Dorf in der Gemeinde Lewski, Oblast Plewen
 „Maltschika“, Pseudonym von Adalbert Antonow (1909–1942), bulgarischer kommunistischer Aktivist